Miejscowości w USA:
 Jamaica – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Jamaica, Queens – wieś w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork.
 Jamaica – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham

Gminy w USA:
 Jamaica (ang. Jamaica Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Jamaica (ang. Jamaica Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham